Voici la liste des planètes mineures numérotées de 243001 à 244000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 243001 à 244000

243001-243100

243101-243200

243201-243300

243301-243400

243401-243500

243501-243600

243601-243700

243701-243800

243801-243900

243901-244000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000